Alvin Tehau (1989) – calciatore francese
Jonathan Tehau (1988) – calciatore francese
Lorenzo Tehau (1989) – calciatore francese
Teaonui Tehau (1992) – calciatore francese